Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Matthew Ebden (qualificato)
  Marinko Matosevic (qualificato)
  Wayne Odesnik (ultimo turno)
  Víctor Estrella (primo turno)
  Tim Smyczek (qualificato)
  Chris Guccione (qualificato)

 Rajeev Ram (qualificato)
 Amer Delić (ultimo turno)
 Alex Kuznetsov (ultimo turno)
 Jesse Witten (ultimo turno)
 Artem Sitak (qualificato)
 Phillip Simmonds (ultimo turno)

Qualificati

  Matthew Ebden
  Marinko Matosevic
  Rajeev Ram

  Artem Sitak
  Tim Smyczek
  Chris Guccione

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 2011
ATP World Tour 2011